Stübinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Stübinger (* 1956), deutscher evangelischer Theologe
 Oskar Stübinger (1910–1988), deutscher Landwirt, Gutsverwalter und Politiker (CDU), MdL
 Stephan Stübinger, deutscher Rechtswissenschaftler